Оле́г Анто́нович Гордие́вский KCMG (род. 10 октября 1938, Москва, СССР) — полковник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), заочно приговорённый к расстрелу за государственную измену. С 1974 по 1985 год тайно работал на британскую разведку (псевдоним — Ovation). Британский историк спецслужб кембриджский профессор Кристофер Эндрю называет Гордиевского «самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского».

Биография 
Родился в семье сотрудника НКВД, подполковника Антона Лаврентьевича Гордиевского (1896—?), уроженца разъезда Ерал, выпускника Челябинской учительской семинарии и Ольги Николаевны Горновой, родом из Чимкента, выпускницы Московского экономического института.

Вспоминал, что толчком к его переходу на антисоветские позиции «… было осознание сталинских и вообще советских преступлений, которое началось с речи Хрущёва в 1956 году. Это очень сильное впечатление на меня произвело, просто потрясающее».

В 1962 году окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу в подразделение нелегальной разведки Первого главного управления КГБ. Поступил на службу в КГБ из-за предоставлявшейся там редкой на то время возможности пожить за границей.

С 1966 по 1970 год (первая заграничная командировка) под прикрытием сотрудника консульского отдела посольства СССР в Дании служил офицером разведки КГБ. По его словам, окончательно разочаровался в роли, которую СССР играл в мире, после военного подавления Пражской весны 1968 года, вскоре после чего привлёк к себе внимание британской разведки в Дании.

С 1970 по 1972 год служил в Москве в центральном аппарате разведывательного управления КГБ, в географическом отделе, где занимался Великобританией и Скандинавскими странами.

В 1972 году Олега Гордиевского вновь направили в Копенгаген. В 1973 году он стал заместителем резидента КГБ в Дании, а в 1976 году занял пост резидента.
С 1978 по 1982 год Олег Гордиевский служил в Москве в центральном аппарате разведывательного управления КГБ.
Лондонская резидентура
В 1982 году Гордиевский получил назначение в Лондонскую резидентуру КГБ; он работал под дипломатическим прикрытием в посольстве СССР в Великобритании. После того как в 1984 году правительство Великобритании объявило начальника Лондонской резидентуры А. Гука персоной нон грата, исполняющим обязанности резидента стал Л. Никитенко, а Гордиевский был назначен его заместителем.

Во время официального визита в Великобританию члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Горбачёва в декабре 1984 года Гордиевский произвёл на него весьма благоприятное впечатление. Следствием этого стало назначение Гордиевского в январе 1985 года исполняющим обязанности резидента вместо Никитенко с перспективой утвердиться в этой должности.

После перевода Гордиевского в Лондон последовал поток его секретных донесений в МИ-6. Донесения Гордиевского регулярно доводились до Маргарет Тэтчер. Тщательно отобранные донесения, основанные на разведданных Гордиевского, также были переданы в ЦРУ и Белый дом. По оценке ЦРУ, «разведывательная информация Гордиевского была прозрением для президента Рейгана» в раскрытии внутренней работы советского руководства.
 
Возвращение в Москву
После того как в марте 1985 года в США был завербован КГБ высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, он передал своим новым работодателям список всех известных ему шпионов и агентов ЦРУ в советских спецслужбах, а также сообщил сведения, которые могли помочь им разоблачить двойных агентов, работавших на английскую разведку. В числе последних значилось и имя Гордиевского. Под предлогом последних консультаций перед утверждением в должности резидента, он был вызван в Москву. 19 мая 1985 года Гордиевский прилетел из Лондона в Москву, однако вместо консультаций и приказа о вступлении в должность попал под неофициальное следствие. 27 мая его отвезли в загородный дом КГБ, где допрашивали около пяти часов с использованием каких-то психотропных препаратов, подавляющих волю и развязывающих язык, однако он категорически отрицал все предъявляемые ему обвинения. После этого ему было объявлено, что о дальнейшей его работе в Великобритании не может быть и речи, и что он поступает в распоряжение отдела кадров ПГУ КГБ, после чего получит новое назначение внутри СССР. Проведя месяц в ведомственном санатории КГБ, где за ним было установлено постоянное негласное наблюдение, Гордиевский вернулся в Москву. Понимая, что полное его разоблачение как двойного агента является лишь делом времени, он принял решение бежать из СССР.

Побег из СССР 
План его нелегального вывоза был разработан британской разведкой заранее и 19 июля 1985 года, после получения от Гордиевского условного сигнала, начал осуществляться. На следующий день, 20 июля 1985 года Гордиевский осуществил успешный побег. Он приехал из Москвы в Ленинград, потом добрался до района границы с Финляндией, где его подобрали британские дипломаты и провезли через советские пограничные КПП в багажнике дипломатической машины.

В сентябре 1985 года, используя полученную от Гордиевского информацию о советском шпионаже, правительство Великобритании объявило персонами нон грата 31 агента внешней разведки КГБ, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием. В ответ правительство СССР объявило персонами нон грата 25 сотрудников посольства Великобритании. Это была крупнейшая с 1971 года взаимная высылка из Великобритании и СССР.

После бегства из СССР в Москве против Гордиевского было заведено уголовное дело по статье 64 УК РСФСР (измена родине), предусматривавшей смертную казнь через расстрел. 14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году. Конфискация имущества отменена в 1989 году по просьбе жены Гордиевского Лейлы Алиевой, которая после его побега осталась в Москве вместе с двумя их дочерьми. Согласно утверждениям Лейлы, она никогда ничего не знала о том, что её муж является двойным агентом. Оказавшись в Великобритании, Гордиевский начал добиваться, чтобы его семья получила право на воссоединение с ним, однако советские власти в течение шести лет категорически в этом отказывали. Жена и дочери Гордиевского выехали из СССР в сентябре 1991 года, однако, воссоединившись с ним в Лондоне, долго вместе не прожили, Лейла инициировала бракоразводный процесс и ушла от него, забрав детей.

Написал ряд книг об операциях, внутренней структуре и методах КГБ. Мемуары «Следующая остановка — расстрел» переведены на русский язык и изданы в России.

Гордиевскому приписывается ключевой вклад в предотвращении возможного обмена ядерными ударами в критический период «холодной войны» в 1983 году, во время проведения НАТО учений «Able Archer 83». Узнав от Гордиевского о беспокойстве в советском руководстве в связи с тем, что под видом учений «Запад» готовится к ядерному удару по СССР, Британия и США внесли в учения коррективы.

По утверждению бывшего председателя КГБ СССР Семичастного, Гордиевский нанёс спецслужбам СССР больше ущерба, чем генерал Калугин.

Известный критик Кремля, особенно после отставки Ельцина. Был близким другом Александра Литвиненко в Великобритании, принимал активное участие в консультировании следственных служб Великобритании во время расследования обстоятельств его убийства.

В первом браке (жена Елена) детей нет.

Во втором браке две дочери (Мария, Анна).

Владеет датским, немецким, норвежским и шведским языками.

Кавалер ордена 

За служение безопасности Соединённого Королевства посвящён в Орден святого Михаила и святого Георгия королевой Великобритании Елизаветой Второй в июне 2007 года. Церемония вручения ордена проходила в Букингемском дворце, орден вручала королева. По случаю награждения в тот же день в одном из старейших джентльменских клубов Лондона, Oxford & Cambridge Club, на фешенебельной Пэлл-Мэлл состоялся банкет.

Публикации (издания и переиздания книг)

На английском 
 KGB: by Christopher ANDREW & Oleg GORDIEVSKY. (Hardcover — 1 Jan 1990)
 The KGB by Christopher Andrew and Oleg Gordievsky (Hardcover — 31 Dec 1990)
 KGB: The Inside Story by Christopher Andrew and Oleg Gordievsky (Paperback — Oct 1991)
 KGB.: The Inside Story by Christopher M. Andrew and Oleg Gordievsky (Paperback — 7 Nov 1991)
 KGB: Razvedyvatelnye operatsii ot Lenina do Gorbacheva (Sekretnaia papka) by Oleg Gordievsky (Unknown Binding — 1999)
 Instructions from the Centre: by Christopher & Oleg GORDIEVSKY. ANDREW (Hardcover — 1 Jan 1975)
 Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB Foreign Operations, 1975-85 by Christopher M. Andrew and Oleg Gordievsky (Hardcover — 7 Nov 1991)
 Instructions from The Centre: Top Secret Files on KGB Foreign Operations 1975—1985 (1991) (published in the USA as: Comrade Kryuchkov’s Instructions) (with Oleg Gordievsky)
 Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB Foreign Operations, 1975-85 by Christopher M. * Andrew and Oleg Gordievsky (Paperback — 5 Aug 1993)
 Comrade Kryuchkov’s Instructions: Top Secret Files on KGB Foreign Operations, 1975—1985 by Christopher M. Andrew and Oleg Gordievsky (Hardcover — Oct 1993)
 Comrade Kryuchkov’s Instructions: Top Secret Files on KGB Foreign Operations, 1975—1985 by Christopher Andrew and Oleg Gordievsky (Paperback — 31 May 1994)
 More Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB Global Operations, 1975-85 by Christopher M. Andrew and Oleg Gordievsky (Hardcover — 30 April 1992)
 More Instructions from The Centre: Top Secret Files on KGB Global Operations 1975—1985 (1992) (with Oleg Gordievsky)
 Next Stop Execution by Oleg Gordievsky (Hardcover — 24 Mar 1995)
 Next Stop Execution by Oleg Gordievsky (Paperback — 13 Sep 1996)
 Spycraft Manual: The Insider’s Guide to Espionage Techniques by Barry Davies, Oleg Gordievsky, and Richard Tomlinson (Library Binding — Aug 2005)
 The Spycraft Manual: The Insider’s Guide to Espionage Techniques. by Barry Davies, Oleg Gordievsky, and Richard Tomlinson (Paperback — 15 Aug 2005)

На русском

См. также 
 Резидент (спецслужбы)

Примечания

Литература 
 
 Гордиевский О. Следующая остановка — расстрел. — М.: Центрполиграф, 1999.

Ссылки 
 
 Прохоров Д. П., Лемехов О. И. Перебежчики. Заочно расстреляны. — С. 287—300.
 

Выпускники МГИМО
Советские перебежчики
Русские эмигранты третьей волны в Великобритании
Персоналии:Холодная война
Источники разведки Великобритании